Midnight Special – album del 1947 di Lead Belly
 Midnight Special – album del 1961 di Jimmy Smith 
 Midnight Special – album del 1962 di Harry Belafonte 
 Midnight Special – album del 2012 di Uncle Kracker

Cinema 
 Midnight Special – film del 1930 diretto da Duke Worne
 Midnight Special – film del 2016 diretto da Jeff Nichols

Pagine correlate 
 The Midnight Special